Лебедево — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Входит в состав  Насвинской волости.

География 
Расположена в 47 км к северу от города Новосокольники и в 8 км к западу от волостного центра, деревни Горожане.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 41 человек.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района